Козак (једн.) или Козаци (множ.) се може односити на:

 Козак, припадник Козака
 Козак (Лот и Гарона), насељено место у Француској
 Козаци (цртана серија), украјинска цртана серија